Велимир Гјурин (29. октобар 1951) је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1960. || Веселица  || Мали Алеш
|-
| 1961. || Ти ловиш || Мишек
|-
| 1961. || Потрага за змајем  || /
|-
| 1963. || Срећно Кекец! || Кекец
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Словеначки глумци
Југословенски глумци